William Ames (1576-1633), philosophe protestant anglais ;
  (?-1662), premier missionnaire quaker anglais en Allemagne ;
 William Ames, lieutenant-colonel de la guerre de Sécession.